Schweyer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Xaver Schweyer (1868–1935), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker (BVP), bayerischer Staatsminister
 Stefan Schweyer (* 1970), Schweizer evangelischer praktischer Theologe und Pfarrer

Als Unternehmen:

 Jacobs-Schweyer, ehemaliger Flugzeugbauer

Siehe auch:
 Schweier